Дориан ван Рейсселберге (; ) — голландский яхтсмен-виндсёрфер, двукратный олимпийский чемпион в классе RS:X (2012 и 2016), двукратный чемпион мира.

Спортивная биография 
Заниматься парусным спортом Дориан начал в 7 лет.

С 2008 года ван Рейсселберге вошёл в двадцатку лучших виндсёрферов мира и регулярно стал завоёвывать призовые места на международных соревнованиях. В 2011 году молодой голландский яхтсмен стал чемпионом мира в классе RS:X. В 2012 году ван Рейсселберге принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. На церемонии открытия игр Дориану было доверено право нести флаг Нидерландов. В соревнованиях в классе RS:X ван Рейсселберге стал олимпийским чемпионом, не оставив никаких шансов своим соперникам, выиграв 7 гонок из 11.

На 21 марта 2016 года в мировом рейтинге лучших виндсёрферов ван Рейсселберге идёт на 6-м месте, набрав 855 очков.

На олимпиаде в Рио-де-Женейро, 14 августа, ван Рейсселберге завоевал золото в соревновании по парусному спорту в классе «RS:X — виндсерфинг». Его результат в 25 очков позволил занять первое место, обогнав соперников из Великобритании и Франции. Таким образом, голландский спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Дориан ван Рейсселберге на сайте ИСАФ
 Динамика рейтинга

Яхтсмены Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы мира по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2012 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года